La palabra Erlenmeyer puede referirse a:
 Richard August Carl Emil Erlenmeyer (R. A. C. E. Erlenmeyer) (1825-1909), un químico que contribuyó en varias oportunidades en química.
 El Matraz de Erlenmeyer, diseñado por R. A. C. E. Erlenmeyer en el año 1861.
 La deformidad ósea tipo matraz de Erlenmeyer, denominada así por la similitud.
 Friedrich Gustav Carl Emil Erlenmeyer (1864-1921), hijo de R. A. C. E. Erlenmeyer.
 Regla de Erlenmeyer (tautomería ceto-enólica), propuesta por R. A. C. E. Erlenmeyer.